Ре́ймонд Ба́кленд (, магическое имя — Робат (); 31 августа 1934 — 27 сентября 2017) — английский и американский писатель, автор произведений на тему оккультизма и викки, значимая фигура в истории последней, первосвященник викки как в гарднерианских традициях, так и в традициях «сикс-вики».

Согласно его трудам, в первую очередь книге "Witchcraft from the Inside" («Чародейство изнутри»), опубликованной в 1971 году, он был первым человеком в Соединённых Штатах, кто открыто признался в том, что практикует викку. С 1964 года он представлял родословную гарднерианской викки в США, после того как годом ранее в Великобритании прошёл обряд посвящения в ремесло тогдашней Верховной жрицей Джеральда Гарднера Моник Уилсон. Позже он сформировал свою собственную традицию, названную «сикс-вика» (Seax-Wica), которая фокусируется на символике англосаксонского язычества.

Биография

1934—1962 годы 
Бакленд родился в Лондоне 31 августа 1934 года, в семье Стэнли Томаса Бакленда (Stanley Thomas Buckland) и Эйлин Лиззи Бакленд, в девичестве Уэллс (Eileen Lizzie Wells). Реймонд был смешанного этнического происхождения: его мать была англичанкой, а отец — цыганом. Семья принадлежала к англиканской церкви, однако мальчик примерно с 12 лет начал проявлять интерес к спиритизму и оккультизму, переняв это увлечение у своего дяди.

Когда в 1939 году началась Вторая мировая война, семья переехала в Ноттингем, где Реймонд учился в городской средней школе. Там он заинтересовался театром, участвовал в любительских драматических постановках.

Дальнейшее образование Реймонд получал в школе при Королевском колледже. В 1955 году он женился на Розмари Мосс. С 1957 по 1959 год служил в Королевских ВВС, потом в течение четырёх лет работал в лондонской издательской компании, затем, в 1962 году, вместе с женой эмигрировал в Соединённые Штаты. Там они проживали на острове Лонг-Айленд, штат Нью-Йорк. Живя в США, Бакленд работал в компании British Airways.

Посвящение 
В Америке вскоре Бакленд прочитал книги "The Witch-Cult in Western Europe" («Ведовской культ в Западной Европе») Маргарет Мюррей и "Witchcraft Today" («Колдовство сегодня») Джеральда Гарднера. Они дали ему представление о неоязыческой колдовской религии, или викке, которая нынче известна более широко. Некоторые источники сообщают, что Бакленд установил отношения с Гарднером, когда тот жил на острове Мэн и руководил своим музеем колдовства. Отношения эти осуществлялись заочно, в основном по переписке. Гарднер и Бакленд сдружились, было несколько телефонных разговоров между ними, в результате которых Бакленд стал представителем Гарднера в США. Реймонд также познакомился и подружился с Маргарет Сент-Клер, автором оккультного классического романа "Sign of the Labrys" («Знак лабриса»). Он и его жена Розмари отправились в Шотландию; там, в Перте, они были посвящены в ремесло Верховной жрицей Моник Уилсон, известной как леди Олвен. Гарднер присутствовал на церемонии, но сам в ней не участвовал. Вскоре после этого Гарднер умер, так никогда больше не свидевшись с Баклендом.

Создание ковена 
После встречи с Гарднером Бакленды вернулись домой, в Соединённые Штаты, взяв с собой его «Книгу теней». Они переехали в Брентвуд, на Тимберлайн-Драйв. В том же году они основали ковен в Бэй-Шоре, штат Нью-Йорк. Это была первая в США группа прямого посвящения по линии гарднерианской викки. Многие полностью инициированные в Соединённых Штатах гарднерианцы могут проследить своё происхождение от этого ковена, который был центром неоязычества в Америке в течение двадцати лет. Бакленды поначалу пытались сохранить свои личности втайне из-за опасений по поводу нежелательного и негативного внимания к их персонам, однако журналистка Лиза Хоффман из "New York Sunday News" опубликовала заметку про них без их разрешения. Кроме того, Реймонд вынужден был появиться в ток-шоу Алана Бёрка, после того как соседи узнали, что он практикует викку. Однажды, раскошелившись, Бакленд приобрёл катафалк и стал на нём ездить; вскоре он за рулём катафалка стал привычным зрелищем у местных жителей. В 1973 году Бакленд расстался с женой, после чего они оба покинули ковен.

Первый музей колдовства и магии в США 
В 1968 году Бакленд основал Первый музей колдовства и магии в Соединённых Штатах (First Museum of Witchcraft and Magick) под влиянием Музея колдовства и магии Гарднера (Museum of Witchcraft and Magic). Вначале музей размещался в собственном подвале Бакленда и принимал посетителей только по предварительной записи. После того как коллекция экспонатов выросла, Бакленд перенес музей в дом XIX века в Бэй-Шоре. Музей привлёк внимание средств массовой информации, о нём был снят документальный фильм.

В 1973 году, после разлуки с женой, Бакленд переместил свой музей в Уирс-Бич, штат Нью-Гэмпшир. В 1978 году он переехал в Вирджинию, распустил музей и положил все свои артефакты на хранение.

В 2008 году экспонаты музея были переданы на попечение Договору викканской церкви магических фигур (Covenant of the Pentacle Wiccan Church — CPWC), базирующемуся в Новом Орлеане, штат Луизиана, и возглавляемому Верховной жрицей преподобной Вельвет Риет. После периода пренебрежительного отношения к экспонатам и неумелого руководства предыдущим куратором преподобная Вельвет вместе со многими членами своей церкви смогла начать процесс восстановления.

В 2015 году артефакты были переданы Храму жертвоприношения (Temple of Sacrifice), ковену, базирующемуся в Колумбусе, штат Огайо, основанному Реймондом Баклендом и Кэт Тигнер. Нынешним владельцем музейных коллекций является Тони Ротонда. Музей колдовства и магии Бакленда в настоящее время экспонируется в Кливленде, штат Огайо.

1974—1982 годы. Создание Саксонской викки 
Бакленд сформировал свою собственную викканскую традицию — Саксонскую викку, или «сикс-вику» (Seax-Wica), которая была основана на символике, взятой из англосаксонского язычества. Он написал всё об этом движении в книге "The Tree: Complete Book of Saxon Witchcraft" («Древо: Полная книга саксонского колдовства»). Затем он начал заочное обучение людей «сикс-вике», число приверженцев которой возросло до тысячи.

Личная жизнь 
На своей первой жене Розмари Реймонд Бакленд женился в 1955 году. В 1973-м они расстались. В 1974 году он женился на Джоан Хелен Тейлор. В 1992 году Бакленд и его третья жена, Тара, переехали на ферму, расположенную в северной части центрального Огайо, где он продолжал писать и работал в одиночку викканом.

В 2015 году его здоровье начало ухудшаться. Вначале он страдал от пневмонии, затем перенёс сердечный приступ. После выздоровления, в конце сентября 2017-го у него вновь возникли проблемы с сердцем и лёгкими. 27 сентября 2017 года Реймонд Бакленд скончался.

Библиография 
Свою первую книгу "A Pocket Guide to the Supernatural" («Карманное руководство по сверхъестественному») Бакленд опубликовал в 1969 году. За ней в 1970 году последовали "Witchcraft Ancient and Modern" («Колдовство древнее и современное») и "Practical Candleburning Rituals" («Практические ритуалы с зажжёнными свечами»), а также роман "Mu Revealed" («Открытый Му») — пародию на произведение Дж. Чёрчварда, написанную под псевдонимом «Тони Эрлл» ("Tony Earll" — анаграмма от "not really"). К 1973 году Бакленд своими книгами уже зарабатывал достаточно денег, чтобы полностью управлять своим музеем. С тех пор и до 2010 года он почти каждый год издавал по книге, в XXI веке перейдя в основном к художественной литературе.

 A Pocket Guide to the Supernatural. — NY: Ace Books, 1975 [1969].
 Practical Candleburning Rituals. — MN: Llewellyn Publications, 2000 [1970].
 Witchcraft Ancient and Modern. — NY: House of Collectibles, 1970.
 Witchcraft From the Inside: Origins of the Fastest Growing Religious Movement in America. — MN: Llewellyn Publications, 1995 [1971].
 pseudonym Tony Earll. Mu Revealed. — NY: Warner Paperback Library, 1972 [1970].
 with Hereward Carrington. Amazing Secrets of the Psychic World. — NJ: Parker/Prentice Hall, 1975.
 The Tree: Complete Book of Saxon Witchcraft. — ME: Samuel Weiser (Red Wheel/Weiser), 2005 [1974].
 Here is the Occult. — NY: House of Collectibles, 2009 [1974].
 The Anatomy of the Occult. — ME: Samuel Weiser, 1977.
 The Magick of Chant-O-Matics. — NJ: Parker/Prentice Hall, 1980 [1978].
 Practical Color Magick. — MN: Llewellyn Publications, 1983.
 Color Magick: Unleash Your Inner Powers. — MN: Llewellyn Publications, 2002.
 Buckland's Complete Book of Witchcraft. — MN: Llewellyn Publications, 2002 [1986].
 Secrets of Gypsy Fortune Telling. — MN: Llewellyn Publications, 1988.
 The Buckland Gypsy Fortunetelling Deck. — MN: Llewellyn Publications, 1989. ISBN 0-87542-052-4.
 Secrets of Gypsy Love Magick. — MN: Llewellyn Publications, 1990.
 Secrets of Gypsy Dream Reading. — MN: Llewellyn Publications, 1990.
 Scottish Witchcraft: The History and Magick of the Picts. — MN: Llewellyn Publications, 1991.
 with Kathleen Binger. The Book of African Divination. — VT: Inner Traditions, 1992.
 Doors to Other Worlds. — MN: Llewellyn Publications, 1993.
 The Truth About Spirit Communication. — MN: Llewellyn Publications, 1995.
 The Committee (novel). — MN: Llewellyn Publications, 1993.
 Cardinal's Sin: Psychic Defenders Uncover Evil in the Vatican (novel). — MN: Llewellyn Publications, 1996.
 Ray Buckland's Magic Cauldron. — MN: Galde Press, 1995.
 Advanced Candle Magick: More Spells and Rituals for Every Purpose. — MN: Llewellyn Publications, 1996.
 Witchcraft: Yesterday and Today (video). — MN: Llewellyn Publications, 1990.
 Gypsy Witchcraft & Magic. — MN: Llewellyn Publications, 1998.
 Gypsy Dream Dictionary. — MN:Llewellyn Publications, 1999.
 Coin Divination. — MN: Llewellyn Publications, 2000.
 The Buckland Romani Tarot. — MN: Llewellyn Publications, 2001.
 Wicca for Life. — NY: Citadel, 2001.
 The Witch Book: The Encyclopedia of Witchcraft, Wicca, and Neo-paganism. — NY: Visible Ink Press, 2001.
 The Fortune-Telling Book. — NY: Visible Ink Press, 2003.
 Signs, Symbols & Omens: An Illustrated Guide to Magical & Spiritual Symbolism. — MN: Llewellyn Publications, 2003.
 Cards of Alchemy. — MN: Llewellyn Publications, 2003.
 Wicca For One. — NY: Citadel, 2004.
 Buckland's Book of Spirit Communications. — MN: Llewellyn Publications, 2004.
 The Spirit Book: The Encyclopedia of Clairvoyance, Channeling, and Spirit Communication. — NY: Visible Ink Press, 2005.
 Mediumship and Spirit Communication. — Buckland Books, 2005.
 Face to Face with God?. — Buckland Books, 2006.
 Ouija — "Yes! Yes!". — Doorway Publications,2006.
 Death, Where is Thy Sting?. — Buckland Books, 2006.
 Dragons, Shamans & Spiritualists. — Buckland Books, 2007.
 Buckland's Doorway to Candle Magic. — Buckland Books, 2007.
 The Torque of Kernow (novel). — Galde Press/Buckland Books, 2008.
 The Weiser's Field Guide to Ghosts. — Red Wheel/Weiser, 2009.
 Buckland's Book of Gypsy Magic. — Red Wheel/Weiser, 2010.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Реймонда Бакленда

Писатели Великобритании
Писатели Великобритании XX века
Писатели Великобритании XXI века
Писатели США
Писатели США XX века
Писатели США XXI века
Оккультисты
Виккане